Hemidothis är ett släkte av svampar. Hemidothis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hemidothis